Rumsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rumsjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (23 ha)
Rumsjön, Uppland, sjö i Tierps kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn